Norkin ist der Familienname folgender Personen:

 Amikam Norkin (* 1966), israelischer General
 Sam Norkin (1917–2011), US-amerikanischer Karikaturist